Thomas Bredsdorff kan syfta på bland andra:

* Thomas Bredsdorff (1868–1922), dansk folkhögskoleman
 Thomas Bredsdorff (född 1937), dansk professor i nordisk litteratur